Газаров — русифікована форма вірменського прізвища Газарян ().

Відомі носії 
 Газаров Камо Олександрович (1959-2018) — радянський і узбецький футболіст, тренер.
 Газаров Сергій Ішханович (. 1958) — радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер.